Иван Вълчев може да се отнася за:

 Иван Вълчев Кунчев – Горан (1921 – 1943), български партизанин
 Иван Вълчев – писател на научна фантастика
 Иван Вълчев – български алпинист, изкачил Еверест